Franciaország
Lagos, település Franciaországban, Saône-et-Loire megyében

 Nigéria
Lagos, Nigéria fővárosa

 Portugália
Lagos, város Portugáliában